Lescil·la portuguesa (Scilla peruviana) és una espècie de planta original del Mediterrani, península Ibèrica, Itàlia i nord d'Àfrica.

Té molts noms comuns: flor de la corona, flor de la pinya, jacint blau estavellat, jacint portuguès, mosquera sevillana.

L'epítet específic peruviana és el resultat d'una confusió sobre l'origen de l'espècimen, quan va ser descrit per Carl von Linné al 1753.

És una planta herbàcia perenne amb un bulb de 6-8 cm de color blanc amb senyals marrons. Les fulles són lanceolades de fins a 60 cm de llarg i 4 cm d'ample i amb 5-15 fulles per planta. El tija floral és de 15-40 cm d'altura amb un raïm piramidal dens amb 40-100 flors; les flors són de color blau amb sis pètals.

Conreada com a planta ornamental per les seves belles flors. En alguns llocs la coneixen com a jacint peruà, escil·la peruana o lliri cubà.

Asparagàcies